L'Ange des ténèbres (), film américain réalisé par George Fitzmaurice en 1925 ;
 L'Ange des ténèbres (), film américain réalisé par Sidney Franklin en 1935 ;
 L'Ange des ténèbres (), film américain réalisé par Lewis Milestone en 1943 ;
  (The Unholy), film américain réalisé par Camilo Vila en 1988 ;
 L'Ange des ténèbres (Abaddón el exterminador), roman de l'écrivain argentin Ernesto Sábato publié en 1974.